Centro ima više značenja:
 Centro, Pavia
 Centro, Torino
 Centro, Verona